Geraldine Katt – attrice austriaca
 Nicky Katt – attore statunitense
 William Katt – attore statunitense